Austro-węgierskie pułki piechoty:
 99 Pułk Piechoty Austro-Węgier (1883–1918) – Mährisches Infanterieregiment Nr. 99

Brytyjski pułk piechoty:
 99 Pułk Piechoty Lanarkshire – pułk piechoty brytyjskiej 1824-1881

Niemiecki pułk piechoty:
 99 Pułk Piechoty (2 Górnoreński) – pułk piechoty niemieckiej okresu Cesarstwa Niemieckiego